MAR steht für:
 Flughafen Maracaibo in Venezuela nach dem  IATA-Code
 Lokalbahn Mori–Arco–Riva
 Market Abuse Regulation, englische Bezeichnung der Marktmissbrauchsverordnung der Europäischen Union
 Marokko nach ISO 3166 und olympischem Länderkürzel
 Maturitätsanerkennungsreglement (Schweiz)
 Mauritius, UNDP-Code
 Memory Address Register, englisch für das Speicheradressregister eines Prozessors
 Microsoft Authorized Refurbisher, siehe Microsoft Refurbisher-Programm
 Mittelatlantischer Rücken
 Mixed antiglobulin reaction, Untersuchungsmethode im Rahmen eines Spermiogramms
 Monumenta artis Romanae, archäologisches Reihenwerk

MAR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Marktheidenfeld (auslaufend)

Mar steht für:
 Mar (Äthiopien), ein alter Titel äthiopischer Würdenträger
 Mar (Esposende), ein Ort in Portugal
 Mar (Titel), „Herr“ (syr. ܡܪ). Hoheitstitel für Bischöfe und Prälaten diverser Kirchen
 ein historischer Distrikt in Schottland, siehe Marr (Schottland)#Historisches Gebiet Mar
 der damit verbundene Adelstitel, siehe Earl of Mar
 Mar (Doilungdêqên) (马乡), eine Gemeinde im Kreis Doilungdêqên der tibetischen Hauptstadt Lhasa

Mar ist der Familienname folgender Personen:
 Bachar Mar-Khalifé (* 1983), libanesisch-französischer Sänger, Komponist und Multiinstrumentalist
 David de la Mar (1832–1898), niederländischer Genremaler
 Elías Mar (1924–2007), isländischer Schriftsteller 
 Fernandinho Beira-Mar (* 1967), brasilianischer Drogenhändler
 Fien de la Mar (1898–1965), niederländische Schauspielerin und Chanteuse
 Gabriel Le Mar (* 1966), deutscher Musikproduzent und DJ
 Isabella von Mar (um 1277–1296), erste Ehefrau des schottischen Königs Robert I.
 James of Mar, 30. Earl of Mar (1914–1975), britischer Peer
 Laurent Perez del Mar (* 1974), französischer Filmkomponist
 Margaret of Mar, 31. Countess of Mar (* 1940), britische Peeress und Politikerin
 Pedro del Mar, deutscher Musikproduzent, DJ, Radiomoderator und Musiklabelinhaber
 Yossi Mar-Chaim (* 1940), israelischer Komponist

mar steht für:
 Marathi (ISO-639-3-Code), Sprache des indischen Bundesstaats Maharashtra

Siehe auch:
 Del Mar
 Maar (Begriffsklärung)
 Mahr
 Marr

Abkürzung